JIL steht als Abkürzung für:

 die Jugendbewegung von Marriage Encounter, siehe JIL

Jil steht für:

 den 28. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ძ
 die Kurzform des weiblichen Vornamens Jillian, Namensträgerinnen siehe dort

Abkürzung